Giovanni Battista Tasso – corriere postale
 Giovanni Battista del Tasso – architetto, scultore e intagliatore